A Havas Boldogasszony-templom (egyértelműsítő lap) segít eligazodni a templomok közhasználatban lévő nevei, és a hivatalosan felszentelt templom név között.

  Havas Boldogasszony-templom (Belec)
  Havas Boldogasszony-templom Birján
  Havas Boldogasszony-templom Budakeszi
  Krisztinavárosi Havas Boldogasszony-plébániatemplom - Havas Boldogasszony-templom Budapest I. kerület
  Havas Boldogasszony-templom Dunaszeg
  Havas Boldogasszony-templom Érszalacs
  Havas Boldogasszony-templom Kisbárkány
  Ferences templom és kolostor (Kolozsvár) - Havas Boldogasszony-templom Kolozsvár
  Havas Boldogasszony-templom Lenti
  Szegedi ferences templom és kolostor - Havas Boldogasszony-templom Szeged
  Havas Boldogasszony-templom Újudvar
  Havas Boldogasszony-templom Zalaszentgrót
  Havas Boldogasszony-templom Zebegény
  Havas Boldogasszony-templom, Oláhcsügés
  Havas Boldogasszony-templom (Pécs) - Havihegy a nevét a dombon épített kápolnától nyerte
  Havas Boldogasszony-templom (Prága)

Források 

  miserend.hu

Katolikus templomok, kolostorok